A Copa RS de Rugby Union também conhecido como Copa RS, é um torneio de categoria adulto masculino, disputado anualmente por times convidados do estado do Rio Grande do Sul.

História 
A Copa RS foi criada em 2010 com o objetivo de desenvolvimento de atletas que não disputaram mais que 120 minutos do Campeonato Gaúcho de Rugby. A Copa visa preencher uma lacuna entre as equipes competitivas e as emergentes, oferecendo um ambiente de fomento a novos jogadores, conforme convite enviado aos clubes.

A Copa RS é uma competição de segundo semestre que visa oportunizar os clubes da 1ª e 2ª em manter o plantel ativo para jogos de XV até o início das atividades de Sevens. Essa competição também é importante pois motiva os clubes da 2ª em buscar mais pessoas para jogar e fazer parte do Clube, quanto que para os clubes da 1ª é uma grande oportunidade das equipes da Intermédia entrar em campo e ganhar mais experiência.

Edições

Equipes que participaram

Ver também 
  Liga Sul de Rugby
  Campeonato Gaúcho de Rugby
  Campeonato Gaúcho de Rugby 2ª Divisão
  Campeonato Gaúcho de Rugby Divisão Intermediária
  Campeonato Gaúcho de Rugby Divisão de Acesso
  Campeonato Gaúcho de Rugby Juvenil
  Torneio Pré Gauchão de Rugby
  Circuito Gaúcho de Rugby Sevens
  Festival de Rugby FGR

Ligações externas 
 Página Oficial da Federação Gaúcha de Rugby
 Facebook Oficial da Federação Gaúcha de Rugby